Rated R désigne un symbole de classification des films en vigueur aux États-Unis, établi par la Motion Picture Association of America, signifiant  : les mineurs (17 ans et moins) doivent être accompagnés d'un adulte.

Rated R peut également faire référence à :

Musique

Albums 

 , album de  sorti le  ;
 , album de la chanteuse  sorti le .

Chansons 

 , chanson de  présente sur l'album  sorti en 1996 ;
 , chanson de Ralph Tresvant présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le .

Personnalités 

 Superstar, surnom de Edge à la WWE
The Rated R, rappeur et membre du groupe Thug Life